Гвенда́ль Пейзера́ (; род. 21 апреля 1972, Брон, Франция) — французский спортсмен, завоевавший в паре с Мариной Анисиной титулы чемпиона мира в 2000 году и олимпийского чемпиона в 2002 году по фигурному катанию (спортивные танцы на льду). В паре с Мариной Морель он вице-чемпион мира среди юниоров 1991 года.

Карьера 
Гвендаль Пейзера начал заниматься фигурным катанием в возрасте 4-х лет. В паре с Мариной Морель завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров в 1989 году и серебряную медаль в 1991 году. В промежутке между этими двумя чемпионатами на юниорском чемпионате мира 1990 года пара финишировала рядом с пьедесталом.

В 1993 году Пейзера получил предложение составить пару с российской фигуристкой чемпионкой мира среди юниоров Мариной Анисиной, оставшейся без партнёра. Пара начала выступать за Лион, а после получения Мариной Анисиной французского гражданства стала представлять Францию на Олимпийских играх, поскольку выступать за Россию Пейзера отказался.

Косвенно были вовлечены в скандал на Олимпийских играх 2002 года. Именно в обмен на их победу, по утверждениям обвиняющей стороны, французская судья Мари-Рейн Ле Гунь, судившая парное катание, поставила на первое место российскую пару Елена Бережная—Антон Сихарулидзе.

После победы на Олимпийских играх 2002 пара Анисина-Пейзера завершила карьеру и в чемпионате мира 2002 участия не принимала. С тех пор пара выступает в различных шоу.

После спорта 
Во время спортивной карьеры Гвендаль Пейзера окончил университет по специальностям «спортивный менеджмент» и «химия» и в настоящее время работает спортивным комментатором на канале «Eurosport». Кроме того, Гвендаль увлекается игрой на фортепиано, верховой ездой, альпинизмом и водными лыжами.

В 2003 году он принял участие в известном французском шоу «Форт Боярд»: в одном из выпусков по ходу игры он вывихнул левое плечо, однако не прекратил досрочно задание и выполнил его до конца.

В 2008 году Гвендаль Пейзера принял участие в телешоу российского канала РТР «Звёздный лёд», которое выиграл в паре с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Государственные награды 
 Кавалер ордена Почётного легиона (2003 год)
 Кавалер Национального ордена Заслуг (1998 год)

Разное 
 Пара Анисина-Пейзера обладает особым стилем, отличающим её от других пар. Их фирменным знаком являются поддержки, выполняемые не партнёром, а партнёршей. (Фото 1, фото 2, фото 3, фото 4, фото 5, фото 6, фото 7)

Спортивные достижения 
(с Анисиной)

(с Морел)

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт Марины Анисиной
 Профиль anissina.peizerat.free.fr
 Фотогалерея на webwinds.com

Родившиеся в Броне
Фигуристы Франции
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию
Олимпийские чемпионы от Франции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Чемпионы мира по фигурному катанию